5-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1995-1996 годах с участием 11 клубов. Чемпионом во второй раз стал бакинский «Нефтчи».

Первый этап

Финальный этап

Турнир за 1-6-е места

Турнир за 7-11-е места

Ссылки 
 На сайте ПФЛ
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 1995 году
Спорт в Азербайджане в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996